hrabstwo Morgan (ang. Morgan County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Morgan (ang. Morgan County) w USA, w stanie Kolorado
 hrabstwo Morgan (ang. Morgan County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Morgan (ang. Morgan County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Morgan (ang. Morgan County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Morgan (ang. Morgan County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Morgan (ang. Morgan County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Morgan (ang. Morgan County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Morgan (ang. Morgan County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Morgan (ang. Morgan County) w USA, w stanie Utah
 hrabstwo Morgan (ang. Morgan County) w USA, w stanie Wirginia Zachodnia